Gårdgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gårdgölen (Hjortsberga socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (6 ha)
Gårdgölen (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Gårdgölen (Asa socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Gårdgölen (Hjälmseryds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (4,65 ha)
Gårdgölen (Urshults socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,

Se även
Gårdgylet, sjö i Tingsryds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn